I Want It All – singolo dei Queen
 I Want It All – singolo dei Depeche Mode dall'album Playing the Angel, del 2005
 I Want It All – album di Warren G
 I Want It All – singolo di Warren G
 I Want It All – singolo dei Dangerous Muse
 I Want It All – singolo tratto dalla colonna sonora del film High School Musical 3: Senior Year